Please Me peut faire référence à :
 Please Me, une chanson de Cardi B et Bruno Mars ;
 Please Me, une chanson de Metronomy ;
 Please Me, une chanson de Hyphen Hyphen.